Limnaios ist der Name von:

 Limnaios aus Dokimeion, antiker Bildhauer aus Phrygien
 Limnaios (Beiname), Epiklese des Dionysos
 Limnaios (Fürst), Fürst in Kleinasien im 3. Jahrhundert v. Chr.
 Limnaios von Makedonien, Gesandter Philipps V. im Jahr 197 v. Chr.
 Toula Limnaios (* 1963), griechische Choreographin